Zehnk é uma startup brasileira, baseada no Rio de Janeiro (RJ), desenvolvedora do software (SaaS) de mesmo nome. 

O software Zehnk é um gerenciador de projetos colaborativo em português, que possibilita a gestão de tarefas de uma equipe dentro de uma única plataforma. Seu diferencial baseia-se em: Simplicidade (foco em manter a ferramenta absolutamente simples para que qualquer pessoa esteja apta a utilizá-la); Comunicação (ao contrário da maioria das ferramentas de gestão de projetos e gestão de tarefas, o Zehnk é a combinação e interação de 3 pilares básicos: Tarefas, Comunicação/Conversação e Conteúdo). 

Seu acesso é possível a partir de qualquer computador ou celular conectado à internet. Operado através do modelo trial, que permite uso ilimitado e gratuito pelo período de 14 dias, sendo após este período só ser acessado com a compra de uma licença anual ou mensal.

História
Criada em 18 de Setembro de 2015 pelos três fundadores André Fleury (CEO), Cláudio Barizon (COO) e Jesuíno Lopes (CTO), a startup já passou por 2 rodadas de investidores anjo.

Em 2016, foi uma das três finalistas do prêmio LatAm Edge Awards.

Ligações Externas
Site Oficial
LinkedIn Oficial

Startups